Мансвил има више значења:
 Мансвил (Њујорк)
 Мансвил (Оклахома)